(274301) Википедия (274301 Wikipedia) — астероид главного пояса, открытый 25 августа 2008 года в 22 ч 47 мин 45 с (UTC) астрономами Андрушёвской астрономической обсерватории (Житомирская область, Украина). Назван в честь интернет-энциклопедии «Википедия».

Открытие и название 

Впервые астероид был обнаружен 8 сентября 1997 года в обсерватории CERGA в рамках проекта OCA-DLR. При регистрации объекту было присвоено обозначение . Полученных данных оказалось недостаточно для вычисления орбиты.

В марте — апреле 2007 года астероид был зарегистрирован второй раз — обзором Маунт-Леммон и проектом Spacewatch. При этом он получил обозначение .

Наконец, 25 августа 2008 года астероид был открыт в третий раз — в Андрушёвской астрономической обсерватории. При регистрации открытия объекту было присвоено обозначение .

18 апреля 2011 года объект был включён в каталог малых планет под номером 274301.

Предложение назвать один из открытых в Андрушёвской обсерватории астероидов именем «Википедия» в честь свободной энциклопедии поступило от википедиста и члена правления ОО «Викимедиа Украина» Андрея Макухи, затем основатель Андрушёвской обсерватории Юрий Иващенко обратился с этой инициативой в Комитет по номенклатуре малых планет. Предложение было одобрено всеми членами комитета, и 27 января 2013 года астероид официально получил новое название.

Примечание, добавленное в «Циркуляр малых планет» № 82403, гласит:

Википедия — это свободная совместно редактируемая интернет-энциклопедия, запущенная в 2001 году. Спустя 11 лет с начала её составления она стала одной из крупнейших справочных работ и одним из самых посещаемых веб-сайтов в Интернете. Она написана энтузиастами со всего мира на более чем 270 языках.

По сообщениям ряда СМИ, подобное решение, приуроченное ко «дню рождения» Украинской Википедии, делает астероид «первым памятником Википедии и википедистам всего мира».

Орбитальные характеристики 
Википедия обращается в средней части Главного пояса астероидов на среднем расстоянии в 2,382 а. е. (356,3 млн км) от Солнца. Её орбита обладает маленьким эксцентриситетом, равным 0,1455 и наклонением в 6,732°. Максимальное расстояние, на котором Википедия может находиться от Солнца, составляет 2,728 а. е. (408,2 млн км), минимальное — 2,035 а. е. (304,5 млн км).

Орбитальные характеристики Википедии позволяют отнести её к семейству Весты — наиболее многочисленному семейству астероидов Главного пояса.

Период обращения Википедии вокруг Солнца составляет 3,68 года (1343 суток).

Абсолютная звёздная величина Википедии составляет 16,9. Его видимый блеск в течение синодического периода меняется в пределах 18,8—22,5.

Физические характеристики 
До настоящего времени (2020 год) точный размер Википедии не установлен, но, исходя из её яркости, может составлять, в зависимости от альбедо, от 1 до 2 км.

Предположительно астероид состоит из камня и металлов. Внешне практически неотличим от подобных ему небесных тел из главного пояса астероидов.

Примечания

Ссылки 
 
 Орбита в интерактивном отображении 
 Данные наблюдений за малой планетой 
 Астероїд, відкритий в Україні, було названо «Вікіпедія» 

Википедия
Викимедиа Украина